Михаи́л Ива́нович Смирно́в:
 Смирнов, Михаил Иванович (1868—1949) — русский и советский историк, основатель Переславского краеведческого музея.
 Смирнов, Михаил Иванович (1880—1937) — русский флотоводец, контр-адмирал, деятель Белого движения.
 Смирнов, Михаил Иванович (1953—2008) — советский и российский историк, нумизмат, архивариус Санкт-Петербургского монетного двора.